Апи може да се односи на:

 Апликациони програмски интерфејс, у рачунарству
 Апи (Арјеж), село у Француској
 Апи (планина у Непалу), планину у Непалу
 Апи (планина у Малезији), планину у Малезији
 Апи (пиће)